Purismo – in linguistica, ogni atteggiamento di protezione verso una lingua, al fine di eliminare da essa elementi considerati come minacciosi per la sua integrità, come forestierismi o neologismi
 Purismo – movimento letterario sviluppatosi in Italia nella prima metà del XIX secolo
 Purismo – movimento pittorico che si sviluppò in Italia nella prima metà del XIX secolo
 Purismo – movimento pittorico e architettonico del XX secolo nato in Francia